Jacques Chérèque (1928-2017), syndicaliste CFDT, préfet et homme politique français ;
ses fils :
Marc Chérèque (né en 1953), dirigeant sportif français, ancien joueur de rugby à XV, président du FC Grenoble Rugby de 2005 à 2016.
François Chérèque (1956-2017), syndicaliste français, secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012.